Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale John Alexander 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Dick Stockton (primo turno)

  Jimmy Connors (Campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1977